Prosberg ist der Ortsname von

 Prosberg (Engelthal), Ortsteil der Gemeinde Engelthal, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Prosberg (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Presberg